Anna Hammarén kan syfta på:

* Anna Hammarén (1888–1972), skådespelare
 Anna Hammarén (född 1967), journalist och dokumentärfilmare